Серге́й Петро́вич Гмы́ря (; 26 января 1954, Алчевск — 24 октября 2013) — украинский политик, коммунист, народный депутат Верховной Рады Украины 2, 3 и 4 созывов. Член центрального комитета КПУ.

Биография 
Отец Сергея Гмыри, Пётр Арсентьевич, был директором Алчевского металлургического завода; а мать, Валентина Петровна, — работала культработником. В 1977 году окончил Донецкий государственный университет по специальности «История». В 1977—1981 годах работал учителем истории в средней школе № 23 города Коммунарска. Затем получил звание кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и политологии Донбасского горно-металлургического института города Алчевска Луганской области.

В 1994, 1998 и 2002 годах Гмыря избирался народным депутатом Украины от Коммунистической партии .

Умер 24 октября 2013 года. Похоронен на Байковом кладбище Киева.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Коммунистической партии Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва